Sewerny (russisch Северный „nördlich“) steht für:

 Sewerny (Vulkan), Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka, Russland

Sewerny ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Sewerny (1939–1980), russischer Chansonsänger
 Andrei Borissowitsch Sewerny (1913–1987), sowjetischer Astrophysiker und Astronom

Sewerny ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Sewerny (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Sewerny (Komi), in der Republik Komi
 Sewerny (Moskau), in der Oblast Moskau

Dörfer und ländliche Siedlungen in Russland:
 Sewerny (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Sewerny (Kaliningrad, Bagrationowsk), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Marienhöh, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Sewerny (Kaliningrad, Gussew), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Klein Kannapinnen, bis 1946 Kleinblecken, Ostpreußen)
 Sewerny (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Mulk, Ostpreußen)
 Sewerny (Kirow), in der Oblast Kirow
 Sewerny (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Sewerny (Sacha), in der Republik Sacha (Jakutien)
 Sewerny (Saratow), in der Oblast Saratow
 Sewerny (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Sewerny (Tula), in der Oblast Tula
 Sewerny (Udmurtien), in der Republik Udmurtien

Stadtbezirke russischer Großstädte:
 Sewerny (Archangelsk), „Territorialer Okrug“ von Archangelsk
 Sewerny, Verwaltungsbezirk („Administrativer Okrug“) von Moskau, siehe Nördlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Sewerny (Orjol), Stadtrajon von Orjol
 Sewerny (Sankt Petersburg), „Munizipaler Okrug“ des Stadtrajons Kalininski von Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Severny
 Sewernaja
 Sewernoje